Thornburg est un patronyme porté notamment par :

 Newton Thornburg (1930-2011), écrivain de roman policier ;
 Tyler Thornburg (né en 1988), lanceur droitier des Ligues majeures de baseball.

Toponyme 
 Thornburg, une ville du  comté de Keokuk, en Iowa, aux États-Unis.
 Thornburg, un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme